Мише́ль Пиша́ (, полное имя Жан-Мишель Пиша (Jean-Michel Pichat); 1790 года, Вьен — 1828 года, Париж) — французский  периода романтизма.

Биография 
В 1819 году представил в Комеди Франсэз патриотическую драму «Turnus», принятую театром, но воспрещенную цензурой. В 1825 г. его классическая трагедия «Lèonidas» имела бурный успех, которому способствовало тогдашнее всеобщее сочувствие к восставшим грекам.

Трагедия «Guillaume Tell» была воспрещена театральной цензурой реставрации и дана лишь после смерти автора, в 1830 году.

Творчество 
Пьесы
 «Turnus» (1819)
 «Louis, ou le Père juge»
 «Léonidas» (1822; постановка в 1825)
 «Guillaume Tell» (1828; постановка в 1830)

Пьесы в сотрудничестве с разными писателями
 «Ali-pacha» (1822),
 «Louise» (1823),
 «Eudore et Gymodocée» (1824).

Литература 
 

Драматурги Франции
Писатели романтизма
Писатели Франции